Galaxea är ett släkte av koralldjur. Galaxea ingår i familjen Oculinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Galaxea